Jagenberg steht für:

 Jagenberg (Unternehmen), deutscher Maschinen- und Anlagenbauer
Jagenberg (Solingen), einen Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Familienname:
 Adolf Jagenberg (1819–1900), Papierfabrikant in Altenkirchen (Westerwald)
 Emil Jagenberg (1866–1931), Papiermaschinenindustrieller
 Ferdinand Emil Jagenberg (1817–1905), Papierfabrikant in Solingen, später Papiermaschinenindustrieller in Düsseldorf
 Johann Ferdinand Wilhelm Jagenberg (1794–1871), Papiermacher in Solingen und Papiermühlenbesitzer
 Karl Jagenberg (1849–1938), Papierfabrikant, Gründer der Papierfabrik Jagenberg in Düsseldorf
 Max Jagenberg (1867–1931), Papiermaschinenindustrieller in Düsseldorf
 Otto Jagenberg (1861–1937), deutscher Papierindustrieller